Жерар Бьена Мукунку (; 5 марта 1977, Киншаса) — конголезский футболист, защитник, ныне футбольный тренер и член делегации футбольной федерации ДР Конго.

Карьера 
Мукунку выступал на родине за клубы «Дезембе» и «Вита», с которыми 4 раза становился чемпионом страны. Несмотря на номинальную позицию защитника, в «Вите» Мукунку был лучшим бомбардиром команды, исполняя все штрафные и пенальти клуба. Одновременно с этим, Мукунку играл и за сборную ДР Конго. В 2000 году агент футболиста начал подыскивать Мукунку выгодные предложения. Конголезец был на просмотре в бельгийском «Локерене» и тунисском клубе «Этуаль дю Саэль», но ни одной из этих команд не подошёл и вернулся в «Виту». В 2001 году Мукунку сыграл первый официальный матч в составе национальной команды в квалификационном турнире к чемпионату мира 2002 с Тунисом.

В 2000 году занимавшийся алмазным бизнесом президент московского «Спартака» Юрий Заварзин получил права над «Вита Клабом». Хозяин «Спартака» Андрей Червиченко взял из этой команды лучшего игрока клуба Жерара Мукунку, заключив с футболистом двухлетний контракт.

Мукунку дебютировал в «Спартаке» в матче Кубка Содружества 2001 года, из-за большого числа темнокожих легионеров, находящихся тогда в команде, зрители сопровождали каждое касание мяча Мукунку дружным смехом, хотя сам Мукунку посчитал, что таким образом болельщики выказывают ему свою радость. После окончания Кубка Содружества на пресс-конференции главный тренер «Спартака» Олег Романцев заявил о нежелании выгонять африканца, объяснив это буквально следующими словами: «Ну он хоро-о-ший!».

Во время сборов в Гейнуке Мукунку потерялся на пути из гостиницы к полю, несмотря на то, что они находятся лишь в трёх минутах ходьбы друг от друга. Несмотря на то, что футболист подписал контракт, в официальном матче он так и не сыграл: документы пришли из Африки уже после окончания «трансферного окна». После этого Мукунку отправился на родину, где играл за сборную, участвовавшую в отборе к Кубку Африки. В результате за «Спартак» Мукунку провёл лишь 12 товарищеских матчей и забил 1 гол.

В 2002 году Мукунку перешёл в воронежский «Факел», где сразу стал игроком основного состава, проведя в первом же сезоне 29 матчей. В 2003 году «Факел», в составе которого выступал Мукунку, занял 18-е место и вылетел из первого дивизиона чемпионата России, после чего Мукунку пришлось уйти из команды из-за запрета выступлений во втором дивизионе иностранцам.

Мукунку вернулся на родину, и перешёл в клуб «ТП Мазембе». Через год «Факел» вернулся в первый дивизион и предложил Мукунку вновь играть за воронежскую команду, но тот ответил отказом. Позже Мукунку перешёл в клуб «Маньема Юнион», стал капитаном команды и в её составе участвовал в матчах Кубка конфедерации КАФ в 2008 году.

В 2014 году Мукунку был вынужден завершить карьеру, после того как избил судью в матче Кубка ДР Конго, за что был дисквалифицирован на 10 лет.

Личная жизнь 
У Мукунку есть жена Бонгуэли и двое детей, мальчик Джордан и девочка Присилья, а также трое приёмных детей. Супруга также была футболисткой, играла за конголезский клуб «Милинга» и женскую сборную Конго. Является последователем кимбангизма. Любит смотреть бои гладиаторов по телевизору.

Примечания

Ссылки 
 «У вас так холодно, что замерзают даже русские», «Спорт-Экспресс», 16 января 2003

Футболисты Демократической Республики Конго
Игроки сборной Демократической Республики Конго по футболу
Игроки ФК «Вита» Киншаса
Игроки ФК «Факел» Воронеж